Kimon (510 - 450 p.n.e.) – ateński dowódca i polityk
 Kimon Koalemos (VI w. p.n.e.) – ateński zwycięzca olimpijski oraz ojciec Miltiadesa. 
 Kimon z Kleonaj – wczesny malarz starożytnej Grecji
 Kimon Georgiew (1882 - 1969) – bułgarski polityk i wojskowy
 Cimone – miasto we Włoszech